Rouxel steht für:

 den ehemaligen französischen Automobilhersteller Rouxel et Cie

Rouxel ist der Familienname folgender Personen:
 Diane Rouxel (* 1993), französische Schauspielerin
 Gustave Augustin Rouxel (1840–1908), französisch-US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in New Orleans

 Jacques Léonor Rouxel, comte de Médavy et de Grancey (1655–1725), französischer Marschall
 Jean Rouxel (1935–1998), französischer Chemiker
 Lionel Rouxel (* 1970), französischer Fußballspieler
 Thomas Rouxel (* 1991), französischer Badmintonspieler